Sveti Bartol je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Motovun, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 80 stanovnika te 31 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji